Koninklijke Racing Club Harelbeke war ein belgischer Fußballverein aus Harelbeke, in der Provinz Westflandern.

Geschichte 
Der Verein wurde 1930 als RC Harelbeke gegründet und kurze Zeit später in KRC Harelbeke umbenannt. In der Zeit von 1978 bis 1995 war er zweitklassig, bis auf zwei Spielzeiten, in der in der 3. Liga gespielt wurde. Nach dem Aufstieg 1995 in die Jupiler Pro League wurde das beste Ergebnis 1997/98 mit einem fünften Platz erreicht.

1998 spielte das Team in der 3. Runde des Intertoto Cups gegen Sampdoria Genua, verlor da mit 0:1 und 0:3 und schied aus.

Nach dem Abstieg 2001 benannte sich der Verein in KRC Zuid-West-Vlaanderen um, hatte aber finanzielle Probleme, und musste danach Konkurs anmelden.

1. Liga

Europapokalbilanz

Trainer 
  László Fazekas (1988–1990)
  Ernst Happel (1979)

Einzelnachweise 

Fußballverein aus der Provinz Westflandern
Gegründet 1930
Aufgelöst 2002
Sport (Harelbeke)